Соревнования в беге на 1500 метров у мужчин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли 16 по 20 августа 2016 года на Олимпийском стадионе.

Финальный забег получился очень медленным по современным мировым меркам, шла тактическая борьба. В результате время чемпиона (3:50,00) стало самым медленным для победителя Олимпийских игр с 1932 года. Это время всего на 0,07 сек лучше мирового рекорда среди женщин, установленного Гензебе Дибабой в июле 2015 года.

Мэттью Центровиц стал первым с 1908 года американцем, выигравшим олимпийское золото на этой дистанции.

Награды вручали член МОК Наваль Эль-Мутавакель и президент ИААФ Себастьян Коу.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Результаты

Раунд 1

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Полуфиналы

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Давид Бустос получил место в финале по правилу 163.2a, после того, как рефери увидел на повторе, что ему мешает другой спортсмен.

Финал

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года 
 Протокол полуфинальных забегов среди мужчин на дистанцию 1500 м